

Щодрухи — село в гміні Колакі-Косьцельне Замбровського повіту Підляського воєводства
 Щодрухи — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства